Пира́ни — фамилия.

 Пирани, Макс (1898—1975) — пианист, музыкальный педагог.
  Пирани, Марио (Марио Пирани Коэн, 1925—2015) — итальянский журналист.
 Пирани, Марселло (1880—1968) — физик.
 Пирани, Феликс (1928—2015) — физик-теоретик, сын М. Пирани.
 Пирани, Фредерик (1858—1926) — новозеландский политик.
 Пирани, Эудженио (1852—1939) — итальянский композитор.

Также 
 Вакуумметр Пирани
 Пиране (департамент)
 Пиран